Wi-Fi Alliance, consortium situé au Texas ;
 Wi-Fi, une marque détenue par le consortium Wi-Fi Alliance ;
 Wi-Fi, un ensemble de protocoles de communication sans fil.
Abréviation